Strălucirea (sau în ) se poate referi la:
Strălucirea, un roman de Stephen King
Strălucirea, o ecranizare a romanului omonim în regia lui Stanley Kubrick
Strălucirea, un serial din 1997, de asemenea bazat pe romanul lui King
Shining, o serie de jocuri video produsă de Sega